Мека Груда може да се односи на:

 Горња Мека Груда, насеље у општини Билећа, Република Српска, БиХ
 Доња Мека Груда, насеље у општини Билећа, Република Српска, БиХ